Philippe Meirieu ;
 Emmanuel Meirieu.